Saint-Genis-Laval Hôpitaux Sud est une future station de la ligne B du métro de Lyon, dont l'emplacement est prévu à Saint-Genis-Laval. Elle a vocation de desservir le Centre hospitalier Lyon Sud et un nouveau pôle d'échanges multimodal.

Mise en service en , elle sera conçue par l'architecte Atelier Zundel Cristea.

Situation sur le réseau 
Établie en souterrain (tranchée couverte), la station Saint-Genis-Laval Hôpitaux Sud sera située sur la ligne B. Elle disposera d'une profondeur de 15 mètres.

Histoire 
La construction de la boite de la station est terminée en 2020. Le tunnelier de la ligne B Coline y parvient le  après avoir parcouru 445 mètres

Service des voyageurs

Accès et accueil 
La station sera équipée d'ascenseurs pour faciliter l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Comme pour les autres station du réseau, elle sera équipée de portillons d'accès, afin de limiter la fraude. Des distributeurs automatiques de titres de transport seront installés.

Desserte 
Saint-Genis-Laval Hôpitaux Sud sera desservie par toutes les circulations de la ligne.

Intermodalité 
Un pôle d'échanges multimodal comprenant une gare bus et un parc relais de près de 900 places voitures sera construit au dessus de la station de métro.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Métro de Lyon
 Ligne B du métro de Lyon
 Liste des stations du métro de Lyon
 Transports en commun lyonnais

Station de la ligne B du métro de Lyon
Saint-Genis-Laval
Future station de métro en France